Перпендикуляр може да се отнася за:

 Перпендикуляр в математиката – права, която се намира под прав ъгъл към друга права
 Перпендикуляр (период), стил и период в средновековната английска готическа архитектура
 Перпендикулярно записване, технология за съхранение на информация при дисковите устройства